Horsa peut faire référence :
 à Hengist et Horsa, fondateurs du royaume de Kent ;
 au planeur d'invasion anglais Airspeed AS.51 Horsa.